Khuri peut faire référence à :

 , une langue d'Iran.

Toponymes 

 , un village de la province de Kerman Province, Iran,
 , un village du district Sikar, au Rajasthan (Inde),
 , un village du district Sikar, au Rajasthan (Inde),

Nom 

Nicola Khuri (1933-2022), physicien américain d'origine libanaise.

Voir aussi